Die erste Ausgabe des COSAFA-Cups, offiziell COSAFA Castle Cup 1997, fand vom 12. April bis zum 31. August 1997 statt. 5 Fußball-Mannschaften aus dem süd-afrikanischen Raum spielten hier um den Titel des Südafrikameisters. Sambia gewann seinen ersten Titel. Die Vorrunde fand vom 1. bis zum 16. März statt. Tansania nahm als Gastmannschaft am Turnier teil.

Spielmodus 
Acht der neun teilnehmenden Länder spielten in der ersten Runde gegeneinander. Tansania war als Freilos für die Endrunde gesetzt. Die vier Sieger qualifizierten sich für die Endrunde und spielten in einer Gruppenphase um den Titel des Südafrikameisters.

Qualifikation 
Die 1. Runde fand vom 1. März bis zum 16. März 1997 statt. Sambia, Malawi, Namibia und Mosambik konnten sich in der ersten Runde für die Endrunde qualifizieren.

|}

Endrunde 

|}

|}

Weblinks 
 
 COSAFA Cup 1997 bei RSSSF, abgerufen am 3. September 2020 (englisch).

Fußballveranstaltung 1997